Breakneck Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Breakneck Mountain (Maine)
 Breakneck Mountain (Montana)
 Breakneck Mountain (New York)